Sluring kan syfta på
 Sluring (mat) – en gammal nordisk maträtt
 Sluring (cementvatten) – en benämning på cementvatten
 Sluring (steg) – ett steg i det  militära 
 Sluring (musikalbum), ett musikalbum av folkmusikgruppen Frifot från 2003